Catalonien Rundt 2018 var den 98. udgave af cykelløbet Catalonien Rundt. Det catalanske etapeløb var det niende arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret mellem 19. og 25. marts 2018. Den samlede vinder af løbet blev spanske Alejandro Valverde fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Niklas Eg kørte for 
 Jesper Hansen kørte for 
 Mads Würtz Schmidt kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Sprintkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside  
 

2018
UCI World Tour 2018